Ливермор има више значења:
 Ливермор (Ајова)
 Ливермор (Калифорнија)
 Ливермор (Кентаки)